Hayes River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hayesfloden, Manitoba, 
 Hayes River, British Columbia, vattendrag,